Натуральне число 566
 566 рік до нашої ери
 566 рік нашої ери